

Patronyme 

 Heinrich Christian Boie (1744-1806), écrivain allemand ;
 Friedrich Boie (1789-1870), naturaliste allemand ;
 Heinrich Boie (1794-1827), naturaliste allemand.
 Johann Friedrich Boie (1762-1809), facteur d'instruments allemand